Batalla de Gibraltar puede referirse a varias batallas acaecidas en las proximidades de este territorio: 

Toma de Gibraltar (1275), conquista de la ciudad por los benimerines.
Toma de Gibraltar (1294), conqusita de la ciudad por los nazaríes.
Toma de Gibraltar (1309), conquista de la ciudad por los castellano-leoneses al mando de Fernando IV de Castilla y Alonso de Guzmán.
Sitio de Gibraltar (1313), un infructuoso intento benimerí por reconquistar la ciudad.
Toma de Gibraltar (1333), conquista benimerí de la plaza.
Sitio de Gibraltar (1333), un infructuoso intento castellano-leonés de recuperar la plaza.
Sitio de Gibraltar (1349-1350), un infructuoso intento castellano de recuperar la plaza, en el transcurso del cual murió Alfonso XI de Castilla.
Batalla de Gibraltar (1361), un combate entre aragoneses y granadinos.
Toma de Gibraltar (1374), conquista nazarí de la plaza.
Batalla de Gibraltar (1407), una victoria naval castellana sobre una escuadra musulmana.
Toma de Gibraltar (1411), victoriosa reconquista nazarí de la plaza, tras rebelarse contra su dominio.
Sitio de Gibraltar (1436), un infructuoso intento castellano de recuperar la plaza.
Toma de Gibraltar (1462), por los castellanos al mando de Alonso de Arcos.
Toma de Gibraltar (1467), por el duque de Medina Sidonia.
Sitio de Gibraltar (1506), por el duque de Medina Sidonia.
Saqueo de Gibraltar (1540), por Barbarroja.
Batalla del Estrecho de Gibraltar (1591), una victoria inglesa contra una escuadra española, en el transcurso de la guerra anglo-española de 1585-1604
Batalla de Gibraltar (1607), una victoria naval holandesa sobre una escuadra española, en el transcurso de la guerra de los Ochenta Años.
Batalla de Gibraltar (1621), combate de una escuadra española contra un convoy holandés fuertemente escoltado, en el transcurso de la guerra de los Ochenta Años.
Toma de Gibraltar (1704), conquista angloholandesa de la plaza en nombre del Archiduque Carlos, en el transcurso de la guerra de sucesión española.
Sitio de Gibraltar (1704-1705), un infructuoso intento franco-español de recuperar la plaza, en el transcurso de la guerra de sucesión española.
Sitio de Gibraltar (1727), un infructuoso intento español de recuperar la plaza, en el transcurso de la guerra anglo-española de 1727-1729.
Sitio de Gibraltar (1779-1783), un infructuoso intento español de recuperar la plaza, en el transcurso de la guerra de Independencia de los Estados Unidos.